Il singolare del Fortis Championships Luxembourg 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Ana Ivanović era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Elena Dement'eva ha battuto in finale 2–6, 6–4, 7–6(4) Caroline Wozniacki.

Teste di serie

  Elena Dement'eva (campionessa)
  Anna Čakvetadze (secondo turno)
  Daniela Hantuchová (quarti di finale)
  Caroline Wozniacki (finale)

  Amélie Mauresmo (quarti di finale)
  Li Na (semifinali)
  Anabel Medina Garrigues (quarti di finale)
  Sorana Cîrstea (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fortis Championships Luxembourg 2008